Török István (1564–1618) pápai főkapitány, nagybirtokos főúr
 Török István (1789–1851) színész
 Török István (1825–1865) színész
 Török István (1849–1918) kollégiumi igazgató, református főiskolai tanár, történész
 Török István (1863–?) jogi doktor, törvényszéki bíró
 Török István (1904–1996) református teológus, egyetemi tanár
 Török István (1920–1978) mérnök
 Török István (1924–1995) színész
 Török István (1924–) pedagógus
 Török István (1929–1981) orvos, radiológus, egyetemi tanár
 Török István (1930–1958) vasesztergályos, 1956-os forradalom résztvevője
 Török István (1940–) vajdasági magyar festőművész

Hasonló nevűek

 Kolosi Török István (1610–1652) unitárius lelkész, tanító, költő

Jegyzetek